Катовице могу бити:

 Катовице, град у Пољској
 Катовице (Стракоњице), варошица у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република